Села:
 Нові Млини — Чернігівська область, Борзнянський район
 Нові Млини — Чернігівська область, Сновський район